Велухи може да се отнася за:

 Велухи, планина в Гърция част от планинската система на Пинд;
 Велухи (дем Карпениси), село в Гърция;
 Велухи (дем Агринио), село в Гърция.